Janet steht für:

 Janet (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Janet (Fluggesellschaft), US-amerikanische Fluggesellschaft

Janet ist der Familienname folgender Personen:
Charles Janet (1849–1932), französischer Unternehmer, Naturforscher und Ingenieur
 Maurice Janet (1888–1983), französischer Mathematiker
 Paul Janet (1823–1899), französischer Philosoph
 Paul Janet (Physiker) (1863–1937), französischer Physiker
 Pierre Janet (1859–1947), französischer Philosoph und Psychiater
 Roberto Janet (* 1986), kubanischer Hammerwerfer

Sonstiges:
 Janet Rock, Felsen vor der Küste des Adélielands, Antarktika

Siehe auch:
 Janet’s Foss
 Janett
 Jeannet
 Jeanette